Großer Krieg oder Grosser Krieg steht für:

Kriege:
 Litauerkriege des Deutschen Ordens (1303–1422)
 Dreißigjähriger Krieg (1618–1648)
 Großer Türkenkrieg (1683–1699)
 Großer Nordischer Krieg (1700–1721) in Nord-, Mittel- und Osteuropa
 Uruguayischer Bürgerkrieg (Guerra Grande; 1839–1851) in Lateinamerika
 Tripel-Allianz-Krieg (Guerra Grande; 1864–1870) in Paraguay
 Zehnjähriger Krieg (Guerra Grande; 1868–1878) in Kuba
 Montenegrinisch-Osmanischer Krieg (1876–1878)
 Erster Weltkrieg (1914–1918)
 Grosser Vaterländischer Krieg (1941–1945), siehe Deutsch-Sowjetischer Krieg

Titel:
 Der große Krieg in Deutschland, Prosawerk von Ricarda Huch (1912 bis 1914)
 Der große Krieg, österreichische Zeitung (1914 bis 1918)
 Der Große Krieg. Deutschland und Frankreich 1914–1918, deutsche Ausgabe von La Grande Guerre, historisches Werk von Jean-Jacques Becker (2004)
 Der Große Krieg. Die Welt 1914 bis 1918, historisches Werk von Herfried Münkler (2013)